Лебедя́нка () — деревня в составе Лебедянковского сельсовета Белыничского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Население 

 2010 год — 229 человек

См. также 
 Лебедянковский сельсовет
 Белыничский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Белыничского района
Лебедянковский сельсовет